

Osoby 
 Jacek Sierpiński – polski publicysta
 Seweryn Zenon Sierpiński – polski prozaik, regionalista
 Wacław Sierpiński – polski matematyk
 Walenty Sierpiński (zwany też Walentym z Lublina lub Lubelczykiem) – doktor medycyny
 Zdzisław Sierpiński – polski dziennikarz i krytyk muzyczny

Inne 
 Sierpiński – krater na Księżycu
 Liczby Sierpińskiego